Врождённая гиперплазия коры надпочечников (ВГКН) — группа заболеваний, наследуемых по аутосомно-рецессивному пути, при которых нарушается выработка кортизола надпочечниками. Гены, связанные с гиперплазией надпочечников, кодируют ферменты, участвующие в стероидогенезе — цепочке реакций по преобразованию холестерина в стероиды.

Проявления гиперплазии варьируют в зависимости от затронутого гена — от изменений, несовместимых с жизнью при нарушении синтеза холестеролдесмолазы, до малозаметных проявлений при некоторых мутациях 21-гидроксилазы. Одно из возможных проявлений — андроген-индуцированный гермафродитизм.

Формы заболевания 
 Врождённая гиперплазия коры надпочечников вследствие недостаточности 21-гидроксилазы

 Липоидная врождённая гиперплазия надпочечников — мутация гена StAR, один случай мутации гена CYP11A1

 Врождённая гиперплазия коры надпочечников вследствие недостаточности 11-бета-гидроксилазы

 Врождённая гиперплазия коры надпочечников вследствие недостаточности 17-альфа-гидроксилазы

 Врождённая гиперплазия коры надпочечников вследствие недостаточности 3 бета-гидроксистероиддегидрогеназы

Гены 
Гены, мутации которых вызывают разные формы врождённой гиперплазии надпочечников:
 CYP21A2 — 21-гидроксилаза
 CYP11B1 — 11-бета-гидроксилаза
 CYP17A1 — 17-альфа-гидроксилаза
 StAR — стероидогенный острый регуляторный белок, предположительно обеспечивает транспорт холестерина в митохондрии
 3βHSD II — 3-бета-гидроксистероиддегидрогеназа, тип II
Более редкие формы:
 CYP11A1 — фермент, отщепляющий боковую цепь холестерина, запускает первую реакцию стероидогенеза — преобразование холестерина в прегненолон

Альтернативные названия 
 Адреногенитальный синдром (устаревшее)
 Врожденная дисфункция коры надпочечников

Известные люди 

 Кристиана Фёллинг — первый интерсекс-человек, который успешно выиграл дело о возмещении убытков за операцию по коррекции пола, проведенную без согласия пациента
 Лиза Ли Дарк — валлийская оперная певица и актриса озвучивания.
Бетси Драйвер — мэр Флемингтона, интерсекс-активистка.
Джефф Кагандахан — филиппинский правозащитник, первый человек, кому на Филиппиннах разрешили сменить гендерный маркер в документах

Ссылки 
 Надпочечники: врожденная гиперплазия — medbiol.ru

Примечания 

Г
Эндокринология
Интерсекс-вариации